Пленник Зенды — () — приключенческий роман Энтони Хоупа (1894).

 Пленник Зенды (фильм, 1913) — фильм Эдвина Портера.
 Пленник Зенды (фильм, 1915)
 Пленник Зенды — фильм 1922 года.
 Пленник Зенды — фильм 1937 года.
 Пленник Зенды (фильм, 1952)
 Пленник Зенды (фильм, 1979)